Беляевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Беляевское сельское поселение — Архангельская область, Вилегодский район.
 Беляевское сельское поселение — Волгоградская область, Старополтавский район.
 Беляевское сельское поселение — Пермский край, Оханский район.
 Беляевское сельское поселение — Смоленская область, Велижский район.
 Беляевское сельское поселение — Удмуртия, Игринский район.